Tethygonium är ett släkte av kräftdjur. Tethygonium ingår i familjen Paramunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Tethygonium